Correio da Manhã (Portugal) — jornal português
 Correio da Manhã (Brasil) — antigo jornal brasileiro
 Correio da Manhã (Moçambique) — jornal moçambicano
 Correio da Manhã TV — canal generalista português

Desambiguações de jornais
Desambiguações de televisão